Бостонская епархия — епархия с центром в городе Бостон (США)

 Бостонская епархия Православной церкви в Америке
 Бостонская митрополия Константинопольского Патриархата